Chiesa di San Carlo alle Quattro Fontane, detta di San Carlino - chiesa di Roma
Teatro San Carlino - teatro di Napoli scomparso
San Carlino - commedia di Eduardo De Filippo

Pagine correlate
San Carlo